Het tennistoernooi Australian Open werd in 1999 bij de mannen voor de 87e keer gehouden. De als tiende geplaatste Rus Jevgeni Kafelnikov won het toernooi voor de eerste keer door in de finale de ongeplaatste Zweed Thomas Enqvist met 4-6, 6-0, 6-3 en 7-6 te verslaan.

Geplaatste spelers 
De geplaatste spelers zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speler bereikte.

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Externe link 
 Toernooischema ATP

Australian Open
ITF-toernooi in 1999